Montemerlo ima više značenja:
 Montemerlo, Monza-Brianza
 Montemerlo, Padova